Michail Bestuschew-Rjumin ist der Name folgender Personen:

* Michail Pawlowitsch Bestuschew-Rjumin (1801–1826), russischer Revolutionär und Anführer des Dekabristenaufstandes
 Michail Petrowitsch Bestuschew-Rjumin (1688–1760), russischer Diplomat